Појам  може да се односи на:

 Гусеница, је назив за ларве лептира
 Гусеница (механика)
 Гусеница (теорија графова)
 Гусеница (филм)